Jenna Hamilton (Ashley Rickards) egy kitalált személy az MTV Awkward (Kínos) című sorozatából.

Egy szokásos közép iskolai tanuló, akivel mindig kínosabbnál kínosabb dolgok történnek, sőt, már annyira, hogy blogot is ír az interneten a mindennapjairól. Egy iskolai tábor buliján összejött egy nem túl romantikus szertárban, Matty McKibbennel (Beau Mirchoff), az álompasijával. A gond csak az, hogy a fiú nem akarja, hogy ezt mások is tudják. Ezután kezdődnek a bonyodalmak, mert egy baleset után Jenna megpróbálja magáról lemosni az öngyilkosságáról szóló pletykákat. Matty legjobb barátja Jake Rosati (Brett Davern), akinek mindig is tetszett Jenna. El is csattant köztük egy csók, miközben Jake-nek barátnője volt, Lissa (Greer Grammer). Jenna mindent megoszt a két legjobb barátjával, Tamarával (Jillian Reed) és Minggel (Jessica Lu) meg persze a kicsit őrült tanárával, Valerievel (Desi Lydic), aki az iskola diákjainak tanácsadója. A rosszat akaró Sadie (Molly Tarlov) próbálja mindig a legkínosabb helyzetekbe keríteni Jennát. Jenna szülei sem a legnormálisabb "anyuka és apuka" stílusú emberek: Lacey Hamilton (Nikki Deloach) és Kevin Hamilton (Mike Faiola). Tinédzser korukban fogant meg Jenna.

Források 
 Kínos (sorozat) honlapja (www.mtv.co.hu)
 Jenna Hamilton - Kínos (a filmsorozat megtekinthető epizódjai) - MTV Hungary
 Kínos A tévésorozat PORT.hu adatlapja
 Kínos (Awkward) A tévésorozat IMDb adatlapja

Filmszereplők